Малое Городно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малое Городно — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Малое Городно — деревня в Валдайском районе Новгородской области.